Babimost (plaats), plaats in Polen
 Babimost (gemeente), gemeente in Polen